Chocicza ist Name folgender polnischer Orte in der Woiwodschaft Großpolen:
 Chocicza Mała (Klein Gottschütz) in der Gmina Września
 Chocicza Wielka (Groß Gottschütz) in der Gmina Września 
 Chocicza (Nowe Miasto nad Wartą) (Chocicza) in der Gmina Nowe Miasto nad Wartą
 Chocicza (Środa Wielkopolska) (Chocicza) in der Gmina Środa Wielkopolska